Дейв Томас (програміст)
 Дейв Томас (актор)